Conrad VI peut désigner :
 Conrad VI de Haimberg (?-1381), le trente-troisième évêque de Ratisbonne et prince-évêque de la principauté épiscopale de Ratisbonne de 1368 à sa mort ;
 Conrad VI d'Oleśnica (1391-1427), duc de Oleśnica, Koźle, d'une moitie de Bytom et d'une moitié Ścinawa à partir de 1416 conjointement avec ses frères et corégents.